Александр Викторович Чиж (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Торпедо-БелАЗ».

Клубная карьера

«Динамо» Минск 
Футболом начал заниматься в 10 лет в своём родном городе Берёза. Первый тренер — Дмитрий Сергеевич Абакумов. Через три года перебрался в академию столичного «Динамо». В 2014 году начал выступать за дубль команды. 10 мая 2017 года дебютировал за основной состав в дерби с «Минском», выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут.

Аренда в «Нафтан» 
В июле 2017 перешёл на правах аренды до конца сезона в «Нафтан» из Новополоцка для получения игровой практики. Первую игру за новую команду провёл 31 июля в гостевой игре со «Слуцком», выйдя с первых минут. 15 октября в игре с «Минском» Чижа выпустили на поле на 56-й минуте вместо нигерийца Абдулазиза Лаваля, а на 3-й компенсированной к основному времени матча он забил гол, принёсший его команде ничью 2:2. По итогам сезона на счету защитника было 13 игр и один забитый мяч. «Нафтан» занял последнюю строчку в турнирной таблице и вылетел в первую лигу.

По окончании аренды Чиж вернулся в «Динамо», но из-за многочисленных травм и повреждений практически не играл. 11 июля 2019 года дебютировал в еврокубках, проведя оба матча в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы с латвийской «Лиепаей». По итогам двухматчего противостояния белорусский клуб уступил сопернику. 11 августа в дерби с «Минском» забил свой первый гол за бело-синих. После подачи с угла поля Валерия Кичина Чиж удачно подставил голову и переправил мяч в сетку ворот, принеся тем самым в компенсированное время своей команде победу со счётом 3:2. В 2019—2020 годах преимущественно играл за дубль, редко появлялся в основной команде, при этом много пропускал из-за травм.

Аренда в «Туран» 
В марте 2021 года перешёл в казахстанский «Туран» на правах аренды. Сначала преимущественно оставался на скамейке запасных, а с лета закрепился в стартовом составе. По окончании аренды Чиж вернулся в «Динамо», однако покинул его по истечении контракта.

«Торпедо-БелАЗ» 
В январе 2022 года присоединился к жодинскому «Торпедо-БелАЗ». Дебютировал за клуб 9 марта 2022 года в матче Кубка Белоруссии против борисовского БАТЭ. В ответной встрече 13 марта 2022 года борисовский клуб оказался сильнее и футболист вместе с клубом окончил выступление за кубок на стадии четвертьфинала. Первый матч в Высшей Лиге сыграл 19 марта 2022 года против гродненского «Немана». Дебютный гол за клуб забил 16 апреля 2022 года в матче против дзержинского «Арсенала». Закрепиться в клубе по ходу сезона у футболиста не вышло, оставаясь игроком замены. Всего за клуб сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отличился забитым голом.

В январе 2023 года футболист продлил контракт с «Торпедо-БелАЗ». Первый матч сыграл 4 марта 2023 года в рамках Кубка Белоруссии против солигорского «Шахтёра», отличившись забитым голом. Вышел в полуфинал Кубка Белоруссии, победив в ответном четвертьфинальном матче 11 марта 2023 года солигорский клуб. Первый матч в чемпионате сыграл 18 марта 2023 года против брестского «Динамо».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Белоруссии.

Личная жизнь 
Старший брат Максим — также футболист, выступает на позиции полузащитника.

Достижения 
 Динамо (Минск)
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2018

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Динамо» Минск 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Туран» Туркестан‎
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»